Kalyanpur (Nuwakot)
 Kalyanpur (Saptari)

Zobacz też